Ratzke ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Ratzke (* 1939), deutscher Journalist
 Sven Ratzke (* 1977), deutsch-niederländischer Kabarettist